Plan Z (o Plan Zeta) puede hacer referencia a:
 Plan Z (Alemania), programa nazi de fabricación de navíos presentado en Alemania durante 1937.
 Plan Z, nombre en clave del plan de ataque a Pearl Harbor.
 Plan Z (Japón), conjunto de documentos japoneses incautados en la Segunda Guerra Mundial que describían sus planes militares para contraatacar a los estadounidenses en el Océano Pacífico central en una batalla decisiva.
 Plan Zeta (Chile), supuesto plan de autogolpe por parte del gobierno chileno de Salvador Allende.
 Plan Z, programa de televisión humorístico chileno emitido en los años 1990.
 Plan Zeta (Argentina), nombre en clave de una misión secreta naval argentina a la Antártida.
 Castillo de planta en Z, un diseño de castillos común en Inglaterra y Escocia.